Jusufi ist ein albanischer Familienname folgender Personen:

 Alban Jusufi (* 1981), albanischer Fußballspieler
 Fahrudin Jusufi (1939–2019), jugoslawischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Pëllumb Jusufi (* 1988), albanischer Fußballspieler
 Sascha Jusufi (* 1963), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Yusuf